Eigenmittel steht für:
 Eigenmittel (Versicherung), die zur Sicherung der dauernden Erfüllbarkeit der Versicherungsverträge von einem Versicherer gehaltenen unbelasteten finanziellen Ressourcen
 Eigenmittel (Kreditinstitut), die zur Sicherung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern von einem Kreditinstitut gehaltenen unbelasteten finanziellen Ressourcen
 Eigenmittel der Europäischen Union, die der Europäischen Union zugewiesenen Einkünfte zur Finanzierung ihres Haushalts